Nikles ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Nikles (* 1997), Schweizer Tennisspieler
 Julius Nikles (1924–2013), österreichischer Politiker und Landwirt